Breher ist der Familienname folgender Personen:

 Silvia Breher (* 1973), deutsche Politikerin (CDU)
 Theodor Breher (1889–1950), deutscher Benediktinerabt und Missionsbischof